Турко Йосип Михайлович — радянський партійний діяч.
 Лівія Турко — італійський політик.
 Марті Турко — канадський хокеїст, грав на позиції воротаря за збірну команду Канади.
 Турко Мирослав Пилипович — польський і радянський український футболіст, нападник.
 Пейдж Турко — американська акторка.